Bela Vista (port. für „Schöne Aussicht“) ist der Name folgender Orte:

in Angola:

 Bela Vista (Angola), Gemeinde im Kreis Ambriz
 Bela Vista, früherer Name von Cachiungo, Angola

in Brasilien:

Municípios:

 Bela Vista de Goiás, im Bundesstaat Goiás
 Bela Vista (Mato Grosso do Sul), im Bundesstaat Mato Grosso do Sul
 Bela Vista do Maranhão, im Bundesstaat Maranhão
 Bela Vista do Paraíso, im Bundesstaat Paraná
 Bela Vista da Caroba, im Bundesstaat Paraná

Distrikte:
 Bela Vista (São Paulo), im Stadtgebiet São Paulo

Bairros:
 Bela Vista (Barra Mansa), in Rio de Janeiro
 Bela Vista (Nova Iguaçu), in Rio de Janeiro
 Bela Vista (Campina Grande), in Paraíba
 Bela Vista (Cariacica), in Espírito Santo
 Bela Vista (Chapecó), in Santa Catarina
 Bela Vista (Fortaleza), in Ceará
 Bela Vista (Gaspar), in Santa Catarina
 Bela Vista (Governador Valadares), in Minas Gerais
 Bela Vista (Guaíba), in Rio Grande do Sul
 Bela Vista (Ipatinga), in Minas Gerais
 Bela Vista (Jundiaí), in São Paulo
 Bela Vista (Nova Lima), in Minas Gerais
 Bela Vista (Porto Alegre), in Rio Grande do Sul
 Bela Vista (Osasco), in São Paulo
 Bela Vista (Sapucaia do Sul), in Rio Grande do Sul
 Vila Bela Vista (São Carlos), in São Paulo

Vilas:
 Bela Vista do Araguaia, in Pará

in Mosambik:
 Bela Vista (Mosambik), Stadt im Distrikt Matutuine, Mosambik

in São Tomé und Príncipe:
 Bela Vista (São Tomé), Ort auf der Insel São Tomé, São Tomé und Príncipe

Bela Vista steht für:
 Bela Vista (2012), portugiesischer Kurzfilm von João Miller Guerra und Filipa Reis 

Siehe auch:
 U-Bahnhof Bela Vista, U-Bahnhof in Lissabon
 Parque da Bela Vista, Parkanlage in Lissabon
 Bella Vista
 Bellavista (Begriffsklärung)